Choczewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo
 Choczewo – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim
 Choczewo – dawna gromada
 Choczewo – nieczynny przystanek kolejowy a dawniej stacja kolejowa w Choczewie

Zobacz też 
 Jezioro Choczewskie, Choczewko, Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie